Moški superveleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 9. februarja 2021. Zlato medaljo je osvojill Vincent Kriechmayr, drugi je bil Romed Baumann, tretji pa Alexis Pinturault.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021